Wanhua – dzielnica Tajpej
 Wanhua – chińska grupa kapitałowa z siedzibą w Yantai